Nene (rivier); een rivier in het oosten van Engeland
 Nene (persoon); de vrouw van Toyotomi Hideyoshi
 Rolls-Royce Nene; een vliegtuigmotor van Rolls-Royce
 Néne of Hawaiigans; een ganzensoort uit Hawaï
 Anderson Luiz de Carvalho; Braziliaans voetballer uit 1981, oud-speler van onder meer AS Monaco en Paris Saint-Germain
 Ânderson Miguel da Silva; Braziliaans voetballer uit 1983, actief bij Cagliari
 Claudio Olinto de Carvalho; Braziliaans voetballer uit 1942, oud-speler van onder meer Juventus FC
 Fábio Camilo de Brito; Braziliaans voetballer uit 1975
 Nenê (basketballer); Braziliaans basketballer, geboren als Maybyner Rodney Hilário

Zie ook 
 Tamagnini Nené; een voormalige Portugese voetballer
 NeNe; een Nederlandse artiest